A rivalidade entre Académica de Coimbra e União de Leiria é um confronto que envolve os dois clubes das duas mais importantes cidades da Região do Centro: Coimbra e Leiria. O confronto entre os dois clubes é normalmente chamado de "O Dérbi do Centro". Mais do que uma rivalidade entre dois clubes de futebol é uma rivalidade entre duas cidades históricas e vizinhas, e a polémica em torno de qual é a melhor cidade da Região do Centro.  

O jogo entre os dois clubes entrou para o pódio dos jogos com mais público na Jornada 3 da Terceira Liga no Estádio Dr. Magalhães Pessoa, no dia 3 de Setembro de 2022. Contou, com a presença de 17.122 espetadores.

Títulos 
Futebol Sénior

Clássicos do futebol português
Associação Académica de Coimbra
União Desportiva de Leiria